Qeqertangusakkuluk bezeichnet:
 Qeqertangusakkuluk (Insel, Nuuk, östlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertangusakkuluk (Insel, Nuuk, westlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertangusakkuluk (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland